Ла́йнел Ю́джин Хо́ллинз (, род. 19 октября 1953 года в Арканзас-Сити, Канзас, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, выступавший в НБА. В настоящее время работает ассистентом главного тренера клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым стал чемпионом НБА 2020 года.

Биография 
Во время своей карьеры в НБА Холлинз поиграл за 5 команд, забивая в среднем по 11,6 очков за игру и делая 4,5 передачи.

Холлинз был выбран под шестым общим номером во время драфта 1975 года командой «Портленд Трэйл Блэйзерс». В свой первый сезон Холлинз попал в сборную новичков НБА, набирая по 10,8 очков за игру.

18 апреля 2007 года «Блэйзерс» закрепили за ним 14-й номер.

25 января 2009 года Холлинз третий раз стал главным тренером «Гриззлис». Он также руководил командой во время сезонов 1999/2000 и 2004/2005.

После отставки Джейсона Кидда Холлинз возглавил «Бруклин Нетс».

10 января 2016 года Холлинз был уволен из «Бруклина» за неудовлетворительные результаты команды, на старте сезона команда имела всего лишь 10 побед при 27 поражениях, этот показатель являлся худшим для старта сезона со времён переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Личная жизнь 
Сын Лайнела — Остин Холлинз учился в Миннесотском университете, где выступал за баскетбольную команду «Голден Гоферс». Выступал в Европе, а с лета 2019 года стал игроком «Зенита».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Playing career statistics at basketball-reference.com
 NBA.com coach file

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Финикс Санз»
Тренеры «Мемфис Гриззлис»
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Бруклин Нетс»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Государственного университета Дикси